Portela (portugiesisch für „kleine Tür“) bezeichnet:

 den Aeroporto da Portela, Flughafen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, siehe Flughafen Lissabon-Portela
 eine Sambaschule aus Rio de Janeiro, siehe Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Portela ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:
 Portela (Amares), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amares
 Portela (Arcos de Valdevez), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Portela (Loures), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Loures
 Portela (Monção), Gemeinde im Concelho de Monção
 Portela (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penafiel
 Portela (Vila Nova de Famalicão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Famalicão
 Portela Susã, im Concelho de Viana do Castelo
 Portela das Cabras
 Portela do Fojo

 Portela de Mogos Steinkreis in Portugal

Portela ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Portela (* 1962), brasilianische Politikerin
 Artur Portela (1901–1959), portugiesischer Journalist
 Artur Portela Filho (1937–2020), portugiesischer Journalist, Schriftsteller und Publizist
 César Portela (* 1937), spanischer Architekt
 Cristiano Portela de Araújo Pena (1913–2000), brasilianischer Geistlicher und Bischof von Divinópolis
 Diogo Portela (* 1988), brasilianischer Dartspieler
 Jerónimo Portela (* 2000), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Manuel Portela Valladares (1867–1952), Ministerpräsident von Spanien
 Maria Portela (* 1988), brasilianische Judoka
 Miguel Portela (* 1974), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Nei Cruz Portela (* 1962), Handballtrainer und ehemaliger Handballnationalspieler Brasiliens
 Noëmi Simonetto de Portela (1926–2011), argentinische Leichtathletin
 Pedro André Caseiro Portela (* 1990), portugiesischer Handballspieler

Siehe auch:
 Portella